Ел Гвахолоте има више значења:

 Ел Гвахолоте, Сауседа Родригез (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гвахолоте (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвахолоте (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвахолоте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвахолоте (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гвахолоте (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвахолоте (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гвахолоте (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахолоте (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахолоте, Ранчо Алварадо (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахолоте (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахолоте (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвахолоте (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвахолоте (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвахолоте (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвахолоте (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвахолоте (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвахолоте (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвахолоте (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гвахолоте (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвахолоте (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахолоте (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахолоте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахолоте (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахолоте (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику